Логинов, Владимир Иванович:
 Логинов, Владимир Иванович (1923—1966) — полковник, Герой Советского Союза.
 Логинов, Владимир Иванович (1923—2001) — ректор Днепродзержинского индустриального института.